een verkooppunt voor brandstof; zie tankstation
 een inrichting voor het oppompen van grond- of oppervlaktewater; zie drinkwater
 een tussenstation om de doorstroming in allerhande pijpleidingen te verzekeren; zie pompstation (techniek)
 een gemaal
 Pompstation (Turfsingel), een benzinestation in Groningen